Sonics Floorball, kortweg Sonics en voorheen UA Sonics, is een floorballclub uit Amersfoort die uitkomt in de Eredivisie. De club is opgericht in 2001. Sonics speelt sinds haar oprichting, bij zowel de mannen als de vrouwen, uitsluitend in de Eredivisie en kent daarnaast een aantal teams die uitkomen in lagere divisies. Sonics is aangesloten bij de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond.

Erelijst
 Landskampioen: 2002/2003, 2003/2004 (heren), 2008/2009, 2012/2013, 2021/2022(dames)
 Beker: 2002/2003, 2003/2004 (heren), 2008/2009, 2011/2012, 2013/2014, 2015/2016, 2021/2022 (dames)

Nederlandse floorballclub
Sportvereniging in Amersfoort